В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Ненсі Гюнтер (фінал)

 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Франсуаза Дюрр (1-ше коло)
 Крістьєн Кеммер (1-ше коло)
 Маріта Редондо (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974